Valeriu Duminica, (* 1. dubna 1987) je moldavský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Mezi seniory se objevuje pravidelně od roku 2006. V roce 2013 po útěku několika členů reprezentace do zahraničí zůstal věrný svým barvám. V roce 2016 dosáhl na evropskou kontinentální kvótu pro účast na olympijských hrách v Riu. V úvodním kole porazil na dvě yuka Černohorce Srđanana Mrvaljeviće, v dalším kole však po minutě boje neuhlídal nástup Itala Mattea Marconciniho do ippon seoi-nage a spadnul na wazari. Tuto bodou ztrátu nedokázal do konce hrací doby smazat a skončil před branami čtvrtfinále.

Vítězství 
 2009 - 1x světový pohár (Bukurešť)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Valeriu Duminicy na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Valeriu Duminicy na Judobase.org

Moldavští judisté
Moldavští olympionici
Narození v roce 1987
Narození 1. dubna
Žijící lidé
Muži